Дж. Ом Пракаш (, , 24 января 1927 — 7 августа 2019, Мумбаи) — индийский режиссёр и продюсер, наиболее известный фильмами  (1974) и  (1980). Последний из упомянутых принес ему его единственную номинацию на Filmfare Award за лучшую режиссуру.

Биография 
Дж. Ом Пракаш начал работу в кино в качестве продюсера. После того как его фильмы «Долгожданная весна» (Aaye Din Bahar Ke, 1966) и «Время муссонов» (Aya Sawan Jhoom Ke, 1969) с Дхармендрой и  стали хитами, он дебютировал как режиссёр с фильмом «Клянусь вами» с Раджешем Кханна и Мумтаз в главных ролях. Фильм также имел коммерческий успех и запомнился зрителям песнями на музыку , которые принесли композитору номинацию на Filmfare Awards.

В 1995—1996 был выбран президентом Film Federation of India (Федерации Кино Индии).

Его единственная дочь Пинки вышла замуж за режиссёра  и родила тому двоих детей, один из которых — популярный индийский актёр Ритик Рошан. Как и его зять, Ом Пракаш имел привычку давать своим фильмам названия начинающиеся на одну и ту же букву.

Избранная фильмография 
  —  / Ayee Milan Ki Bela (продюсер)
  — Долгожданная весна / Aaye Din Bahar Ke (продюсер)
  — Время муссонов / Aya Sawan Jhoom Ke (продюсер)
  — Сын и пасынок / Aankhon Aankhon Mein (продюсер)
  —  / Aap Ki Kasam (режиссёр и продюсер)
  — Битва за любовь / Aakraman (режиссёр)
  —  / Aandhi (продюсер)
  — Возлюбленный весны / Aashiq Hoon Baharon Ka (режиссёр)
  —  / Apnapan (режиссёр и продюсер)
  —  / Aasha (режиссёр и продюсер)
  — Нелегкая судьба / Aas Paas (режиссёр)
  — Всё ради любви / Arpan (режиссёр и продюсер)
  — Почему так происходит? / Aakhir Kyon? (режиссёр и продюсер)
  — Вместе с тобой / Aap Ke Saath (режиссёр и продюсер)
  — Божественный папа / Bhagwaan Dada (режиссёр)
  — В пылающем огне / Agnee (режиссёр и продюсер)
  — Истинная женщина / Aadmi Khilona Hai'' (режиссёр)

Примечания 

Режиссёры кино на хинди
Люди, чей прах был развеян